Nicolás Redondo Terreros (Portugalete, 1958), polític basc, fill del dirigent sindical d'UGT Nicolás Redondo Urbieta 
 Nicolás Redondo Urbieta (Barakaldo, Biscaia, 1927), sindicalista i polític espanyol